Dorsze (powiat Olecki), plaats in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in het district Olecki
 Dorsze (powiat Ełcki), plaats in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in het district Ełcki